Medaljefordeling ved sommer-OL 2016 er en liste over landenes Nationale Olympiske Komiteer (NOK), rangeret efter antal guldmedaljer, vundet af landets sportsfolk under Sommer-OL 2016.

Medaljeoversigt 

Nøgle
 Værtsnation (Brasilien)

{| 
|-
|1
! scope="row" align=left| 
| 45 || 37 || 38 || 120
|-
|2
! scope="row" align=left| 
| 27 || 23 || 17 || 67
|-
|3
! scope="row" align=left| 
| 26 || 18 || 26 || 70
|-
|4
! scope="row" align=left| 
| 19 || 18 || 19 || 56
|-
|5
! scope="row" align=left| 
| 17 || 10 || 15 || 42
|-
|6
! scope="row" align=left| 
| 12 || 8 || 21 || 41
|-
|7
! scope="row" align=left| 
| 10 || 18 || 14 || 42
|-
|8
! scope="row" align=left| 
| 9 || 3 || 9 || 21
|-
|9
! scope="row" align=left| 
| 8 || 12 || 8 || 28
|-
|10
! scope="row" align=left| 
| 8 || 11 || 10 || 29
|-
|-
|11
! scope="row" align=left| 
| 8 || 7 || 4 || 19
|-
|12
! scope="row" align=left| 
| 8 || 3 || 4 || 15
|-bgcolor=ccccff
|13
! scope="row" align=left style="background-color:#ccccff"| *
| 7 || 6 || 6 || 19
|-
|14
! scope="row" align=left| 
| 7 || 4 || 5 || 16
|-
|15
! scope="row" align=left| 
| 6 || 6 || 1 || 13
|-
|16
! scope="row" align=left| 
| 6 || 3 || 2 || 11
|-
|17
! scope="row" align=left| 
| 5 || 3 || 2 || 10
|-
|18
! scope="row" align=left| 
| 5 || 2 || 4 || 11
|-
|19
! scope="row" align=left| 
| 4 || 9 || 5 || 18
|-
|20
! scope="row" align=left| 
| 4 || 3 || 15 || 22
|-
|21
! scope="row" align=left| 
| 4 || 2 || 7 || 13
|-
|22
! scope="row" align=left| 
| 3 || 5 || 9 || 17
|-
|23
! scope="row" align=left| 
| 3 || 2 || 3 || 8
|-
|24
! scope="row" align=left| 
| 3 || 2 || 2 || 7
|-
|25
! scope="row" align=left| 
| 3 || 1 || 4 || 8
|-
|26
! scope="row" align=left| 
| 3 || 1 || 2 || 6
|-
|27
! scope="row" align=left| 
| 3 || 1 || 0 || 4
|-
|28
! scope="row" align=left| 
| 2 || 6 || 7 || 15
|-
|29
! scope="row" align=left| 
| 2 || 6 || 3 || 11
|-
|30
! scope="row" align=left| 
| 2 || 6 || 2 || 10
|-
|31
! scope="row" align=left| 
| 2 || 5 || 4 || 11
|-
| 32
! scope="row" align=left| 
| 2 || 4 || 2 || 8
|-
| 33
! scope="row" align=left| 
| 2 || 3 || 6 || 11
|-
|34
! scope="row" align=left| 
| 2 || 3 || 2 || 7
|-
| rowspan=2|35
! scope="row" align=left| 
| 2 || 2 || 2 || 6
|-
! scope="row" align=left| 
| 2 || 2 || 2 || 6
|-
|37
! scope="row" align=left| 
| 2 || 2 || 0 || 4
|-
|38
! scope="row" align=left| 
| 2 || 1 || 4 || 7
|-
|39
! scope="row" align=left| 
| 1 || 7 || 10 || 18
|-
|40
! scope="row" align=left| 
| 1 || 4 || 4 || 9
|-
|41
! scope="row" align=left| 
| 1 || 3 || 4 || 8
|-
|42
! scope="row" align=left| 
| 1 || 3 || 0 || 4
|-
|43
! scope="row" align=left| 
| 1 || 2 || 1 || 4
|-
|44
! scope="row" align=left| 
| 1 || 2 || 0 || 3
|-
|45
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 7 || 9
|-
|46
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 4 || 6
|-
|47
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 2 || 4
|-
| rowspan=2|48
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 0 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 1 || 0 || 2
|-
|50
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 2 || 3
|-
| rowspan=3|51
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 1 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 1 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 1 || 2
|-
| rowspan=6|54
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
|60
! scope="row" align=left| 
| 0 || 4 || 1 || 5
|-
|61
! scope="row" align=left| 
| 0 || 2 || 2 || 4
|-
| rowspan=2|62
! scope="row" align=left| 
| 0 || 2 || 0 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 2 || 0 || 2
|-
|64
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 3 || 4
|-
| rowspan=2|65
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 2 || 3
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan=2|67
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan=5|69
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 1 || 0 || 1
|-
|74
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 4 || 4
|-
| rowspan=2|75
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 3 || 3
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 3 || 3
|-
|77
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 2 || 2
|-
| rowspan=10|78
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|-
! scope="row" align=left| 
| 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
| 11–87
! scope="row" align=left| Resterende NOK'ere
| 125 || 149 || 184 || 458
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Totalt (87 NOK'ere) || 307 || 307 || 361 || 975
|}
Bemærk at både Michael Phelps (USA), Chad le Clos (Sydafrika) og László Cseh (Ungarn) fik sølv i 100 m butterfly.
Bemærk endvidere at både Simone Manuel (USA) og Penny Oleksiak (Canada) fik guld i 100 m fri (damer), og at både Kylie Masse (Canada) og Fu Yuanhui (Kina) fik bronze i 100 m rygsvømning (damer).

Referencer 

 
2016